Jelzowka (russisch ) ist der Name folgender Dörfer in der Region Altai, Russland:
 Jelzowka (Jelzowski), Verwaltungszentrum des Rajons Jelzowski
 Jelzowka (Schipunowski), im Rajon Schipunowski
 Jelzowka (Troizki), im Rajon Troizki
 Jelzowka (Ust-Kalmanski), im Rajon Ust-Kalmanski

sowie eines Flughafens in Nowosibirsk, siehe Flughafen Nowosibirsk-Jelzowka